Baienbach steht für:

Orte:
 Baienbach (Fronreute), Dorf im Gemeindeteil Blitzenreute von Fronreute, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Baienbach (Fleischwanger Ach), linker Zufluss der Fleischwanger Ach (zur Ostrach, zur Donau) nahe Fleischwangen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Baienbach (Schussen), rechter Zufluss der Schussen bei Staig, Gemeinde Fronreute, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Baierbach
 Beienbach